Elgersdorf ist der Name folgender Orte:

 Elgersdorf (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Elgersdorf (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen, Landkreis Meißen, Sachsen